Грабник — название населённых пунктов:

Польша 
 Грабник — деревня в Польше.

Украина 
 Грабник — село в Бобрской общине Львовского района Львовской области.
 Грабник — село в Солонковской общине Львовского района Львовской области.